Неапо́льская и Ставрупо́лская епархия () — епархия «Северных земель» Элладской православной церкви, подчинённая также Константинопольской православной церкви с центром в городе Неаполис.

Епархия создана 16 апреля 1974 года путём отделения от Фессалоникийской митрополии.

Епархия включает в себя димы Неаполи-Сикеон, Ампелокипи-Менемени, Корделио-Эвозмон, Павлос-Мелас и район Ксирокринис дима Салоники. Кроме того, из муниципалитета Пилайя-Хортиатис он включает в себя Асвестохори, Экзохи, Филиро и Хортиатис, из дима Ореокастро он включает в себя Пенталофос, Неохороуда и Ореокастро, а из дима Дельта он включает в себя муниципальную единицу Эхедорос (Калохори, Диавата, Магнисия, Синдос).

Епископы 
 Дионисий (Ладопулос) (26 мая 1974 — 25 август 2004)
 Варнава (Тирис) (с 6 октября 2004)

Монастыри 
 Богородице-Рождественский в Арапли (мужской)
 Спасо-Преображенский в Хортиатисе (женский)
 Свято-Троицкий в Евкарпии (женский)

Примечания